Leptospermum scoparium – krzew z rodziny mirtowatych pochodzący z Nowej Zelandii i południowo-wschodniej Australii.

Występowanie 
Występuje na terenie całej Nowej Zelandii, najliczniej na suchym wschodnim wybrzeżu Północnej i Południowej Wyspy. W Australii rośnie w Tasmanii, stanie Wiktorii i Nowej Południowej Walii.

Charakterystyka 
Manuka to łatwo rozmnażający się krzew, wytrzymały na bardzo trudne warunki glebowe. Osiąga wysokość od 2 do 5 metrów. Jest to roślina wiecznie zielona, o gęstym ugałęzieniu i małych, szpiczasto zakończonych liściach (o długości 7-20 mm i 2-6 mm szerokości). Kwiaty są białe, gdzieniegdzie zaróżowione, o średnicy od 8 do 15 mm (rzadko do 25 mm), z pięcioma płatkami. Ich kształt przypomina gwiazdę.

Przypisy 

Mirtowate